Leontjew (auch Leontiew geschrieben, russisch Леонтьев) weibliche Form Leontjewa, ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Nikolajewitsch Leontjew (1903–1979), sowjetischer Psychologe
 Galina Alexandrowna Leontjewa (1941–2016), sowjetische bzw. russische Volleyballspielerin
 Grigori Nikolajewitsch Leontjew (* 1992), russischer Skispringer
 Iwan Sergejewitsch Leontjew (1782–1824), russischer Generalmajor 
 Juri Kirillowitsch Leontjew (* 1961), russischer Bogenschütze
 Konstantin Nikolajewitsch Leontjew (1831–1891), russischer Religionsphilosoph
 Leopold Igorjewitsch Leontjew (* 1934), russischer Metallurg
 Lew Abramowitsch Leontjew (1901–1974), sowjetischer Ökonom
 Michail Wladimirowitsch Leontjew (* 1958), russischer Journalist
 Nikolai Stepanowitsch Leontjew (1862–1910), russischer Militärattaché in Äthiopien
 Oleg Jurjewitsch Leontjew (* 1970), weißrussischer Eishockeyspieler, siehe Aleh Ljawonzjeu 
 Pawel Michailowitsch Leontjew (1822–1874), russischer Philologe
 Walentina Michailowna Leontjewa (1923–2007), sowjetische Fernsehmoderatorin
 Waleri Jakowlewitsch Leontjew (* 1949), russischer Sänger
 Wassili Wassiljewitsch Leontjew (1905–1999), russischer Ökonom, siehe Wassily Leontief

en:Leontyev
ru:Леонтьев
sl:Leontjev
uk:Леонтьєв